Sobotka peut désigner :

Patronyme 
Un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Bohuslav Sobotka (1971- ), homme politique tchèque
 Gouvernement Sobotka, depuis 2014, présidé par Bohuslav Sobotka
 Iwona Sobotka (1981- ), chanteuse classique polonaise
 Jiří Sobotka (1911-1994), joueur et entraîneur tchécoslovaque de football
 Přemysl Sobotka (1944- ), homme politique tchèque
 Ruth Sobotka (1925-1967), danseuse et actrice autrichienne
 Vladimír Sobotka (1987- ), joueur tchèque de hockey sur glace
 Wolfgang Sobotka (1956- ), homme politique autrichienne

Toponyme 
Un toponyme désignant notamment les localités suivantes :
 Sobotka, une ville du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové, en République tchèque ;
 Sobótka, une ville de la voïvodie de Basse-Silésie, en Pologne.